Jan Hadrava
 Michael Hadrava